Grand River peut se référer à :

Hydronyme 
 Grand River, affluent de la rivière Missouri dans le Dakota du Nord et le Dakota du Sud aux États-Unis.
 Grand River, le cours d'eau le plus long de l'État du Michigan.
 Rivière Grand, en , rivière du sud-ouest de l'Ontario, au Canada.
 , nom d'une partie de la rivière Neosho.
Plusieurs autres cours d'eau sont parfois aussi appelés Grand River, notamment :
 le Fleuve Churchill, fleuve de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada,
 la rivière des Outaouais, principal affluent du fleuve Saint-Laurent au Québec,
 le fleuve Colorado,

Toponyme

Canada 
 Grand River, une communauté dans le comté de Prince de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada.

États-Unis 
 Grand River, une ville du comté de Decatur, en Iowa.
 Grand River, un village du comté de Lake, dans l'Ohio.
 Grand River (Louisiane).

Maurice 
 , un village du sud-est de la République de Maurice.